Puente del Ferrocarril puede referirse a:
Puente del Ferrocarril en Zaragoza.
Puente del Ferrocarril en Zamora.